Bundestagswahlkreis 246 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Roth (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Nürnberg-Süd (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Saarlouis (1965 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Ottweiler – St. Wendel (1957 und 1961)